Церква святого Володимира Великого — парафія і храм греко-католицької громади Копичинецького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Теклівка Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Село виникло на початку XIX столітті, як присілок села Котівка. Перша писемна згадка про нього датується 1856 роком.

У 1892 році збудовано костьол, який сьогодні не діє. У 1902 році за кошти фундаторів Гурбеля, Колодніцького та Кульчицького збудували храм, а в 1906 році його освятили і назвали на честь святого Володимира Великого. 

У 1931 році художник Злочанський розписав церкву. Дзвіницю збудували у 1937 році.

У 1946—1962 роках парафія і храм належали до РПЦ. У 1962 році храм закрила державна влада, але у 1989 році церкву знову відкрили. 

З 1990 року парафія і храм знову у лоні УГКЦ. Нововідкритий храм розписав Роман Попінко, а іконостас пожертвував І. Сороколіт.

Є чотири фігури Матері Божої та декілька хрестів, з яких один встановлений у 1893 році.

При парафії діють: спільнота «Матері в молитві» (2012) та Марійська дружина (2013).

Парохи 
 о. П. Шанковськни (1906—1937), 
 о. Й. Вигнанський (1906—1910),
 о. Л. Малиновський (1910—1913), 
 о. С. Оробець (1913),
 о. М. Чорняк (1926), 
 о. С. Король (1926—1929), 
 о. М. Рокіцький (1929—1933), 
 о. В. Рикевський (1933—1937), 
 о. А. Пельвецький (1937—1946),
 о. Василь Квік (1989—2002),
 о. В. Рута (2002—2008),
 о. Степан Котик (з 2008).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Теклівка (Чортківський район)
Церкви Святого Володимира Великого
засновані в Україні 1906